Vlădești (Argeș) ;
 Vlădești (Galați) ;
 Vlădești (Vâlcea) ;